Сезон 2020/21 е 117-ият сезон в историята на Реал Мадрид и 90-ият пореден сезон в Примера дивисион. Той обхваща периода от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г. Отборът ще се състезава за рекордната 35-а титла в Испания, 14 титла в Шампионската лига, който сезон е 24-ри пореден в този му формат. Реал Мадрид също така ще започне надпреварата и за Купата на Испания от 1/16 финалите, когато стартират участието си и всички останали отбори от Примера дивисион.

Преглед на сезона

Класиране

Настоящ състав

Нови 

Общо разходи: €

Напуснали 

Общо приходи: €
Загуби:  €

Примера дивисион 
Общият брой кръгове през сезона са 38.

Първи полусезон 
 Включва мачове в периода от 12 септември 2020 г. до 20 януари 2021 г.

Втори полусезон 
 Включва мачове в периода от 24 януари 2021 г. до 23 май 2021 г.

Шампионска Лига

Групова фаза 
 Включва мачове в периода от септември 2020 г. до декември 2020 г.

 Последна промяна: 14 декември 2020 г.

Осминафинал 
 Жребият беше теглен на 14 декември 2020 година. Първият мач ще е на 24 февруари 2021, а реваншът на 16 март 2021

Четвъртфинал

Полуфинал

Купа на Испания 
Реал Мадрид ще започне надпреварата за Купата на Краля през сезон 2020/21 от 1/16 финалите.

1/16 финали

Суперкупа на Испания

Статистика 
 Включва статистика на голмайсторите и асистенциите през настоящия сезон във всички турнири.

Голмайстори 

Последна промяна: 22 май 2021
 1Други турнири включват Суперкупа на Испания, Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Хеттрик 

 Гарет Бейл има 4 хеттрик с екипа Реал Мадрид
 1Други турнири включват Суперкупа на Испания, Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство
 Последна промяна: 22 май 2021

Асистенции 

Последна промяна: 22 май 2021
 1Други турнири включват Суперкупа на Испания, Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба

Бележки 
* Всички срещи са в българско часово време

Футболни отбори през сезон 2020/21
Реал Мадрид сезони